Wyścig Japonii WTCC 2013 – dziesiąta runda World Touring Car Championship w sezonie 2013 i szósty z kolei Wyścig Stanów Zjednoczonych. Odbędzie się on w dniach 20-22 września 2013 w miejscowości Suzuka na torze Suzuka International Racing Course (wersja East Circuit). W pierwszym wyścigu zwyciężył Norbert Michelisz z zespołu Zengő Motorsport, a w drugim Tom Coronel z ROAL Motorsport.

Lista startowa

Wyniki

Sesje treningowe

Kwalifikacje

Warunki atmosferyczne

Wyścig 1

Najszybsze okrążenie

Warunki atmosferyczne

Wyścig 2

Najszybsze okrążenie

Warunki atmosferyczne

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Strona wyścigu Japonii 2013 na oficjalnej stronie WTCC 

Japonia
2013
2013 w Japonii
Zawody sportowe w Suzuce